Claude Helft, auteur du roman Hatchiko, chien de Tokyo (2003).
Claudine Helft, poète, journaliste et critique littéraire française. 
Jacques Helft, antiquaire français expert en orfèvrerie ancienne.
Marthe Helft, mère de Pierre Lazareff, éditeur et journaliste franaçais.